

Patronymes 

 Carl Froelich (1875-1953), un réalisateur et un pionnier du cinéma allemand.
 John Froelich (1849-1923), un entrepreneur américain.
  (1973-), une journaliste et auteure américaine.
  (?-), un océanographe américain.

Autres 
 , un cratère lunaire.

Voir aussi